

Cinema 
 The Vampire – film del 1910 con Margarita Fischer
 The Vampire – film del 1913 diretto da Robert G. Vignola
 The Vampire – film del 1915 diretto da Alice Guy
 Il vampiro (The Vampire) – film del 1957 diretto da Paul Landres

Letteratura 
 The Vampire – poema di Rudyard Kipling del 1910

Teatro 

 The Vampire – dramma di James Planché

Pagine correlate 
Vampire